

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 1 podstawowa
 Sośnie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie
 Sośnie – część wsi Wilkowisko w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik 
 Sośnie – część wsi Wojnarowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Korzenna 
 Sośnie – część wsi Czerniec w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Sośnie – część wsi Szczereż w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Sośnie – część wsi Zagórze w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice
 Sośnie – część wsi Siedliska w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Zębowice
 Sośnie – część wsi Kończyce Wielkie w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Hażlach

Inne 
 Sośnie – gmina wiejska
 Sośnie – dawna gromada

Zobacz też 
 Sośni, Sośnia, Sośniak, Sośniakówka, Sośnica, Sośnice, Sośnicowice, Sośnina, Sośniny